China Girl steht für:

 China Girl (Lied), Lied von David Bowie und Iggy Pop aus dem Jahre 1977
 China Girl, Originaltitel von Krieg in Chinatown, US-amerikanischer Film von Abel Ferrara aus dem Jahre 1987
 China Girl (Film), Ausdruck für einen Vorspann zum Farbabgleich im amerikanischen Film